Шамбала може стосуватися:

 Шамбала — міфічна країна в Тибеті, Гімалаях або прилеглих краях.
 Шамбала — народ банту в Танзанії.
 Шамбала — мова банту, якою розмовляє однойменний народ.